Secche della Meloria – scogli affioranti nella zona costiera di Livorno
Torre della Meloria – antica costruzione marittima nel comune di Livorno
Battaglia della Meloria – battaglia navale del 1284 
Tragedia della Meloria – disastro aereo accaduto il 9 novembre 1971